My Hero puede referirse a:

 La canción de Foo Fighters, My Hero.
 My Hero, el videojuego de Sega.